Marcel Martin peut désigner :

 Marcel Martin (1908-1979), réalisateur français ;
 Marcel Martin (1916-2009), homme politique français ;
 Marcel Martin (1926-2016), critique, historien du cinéma et journaliste français ;
 Marcel Martin (1929-), pilote automobile français ;
 Marcel Martin (1933-2017), dirigeant français de rugby à XV.